Felix Platte, né le  à Höxter, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'attaquant au SC Paderborn.

Biographie 

Avec l'équipe des moins de 19 ans de Schalke 04, il participe à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA lors de la saison 2013-2014. À cette occasion, il inscrit un doublé contre le club slovène de Maribor, en date du 30 septembre 2014 (victoire 5-0).

Statistiques

Palmarès 
  Allemagne espoirs
 Vainqueur de l'Euro espoirs 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du SV Darmstadt 98
Joueur du SC Paderborn 07
Naissance en février 1996
Naissance à Höxter